Lolita har flere betydninger:

Fiktion 
 Lolita – en roman fra 1955 af Vladimir Nabokov
 Lolita (film fra 1962) – en film fra 1962 af Stanley Kubrick, baseret på romanen
 Lolita (film fra 1997) – en film fra 1997 af Adrian Lyne, baseret på romanen
 Lolita (skuespil) – et skuespil fra 1981 af Edward Albee, baseret på romanen
 Lolita (opera) – en opera fra 1992 af Rodion Shchedrin, baseret på romanen

Mode 
 Lolita (mode) – en japansk modestil

Psykologi og kønsroller 
 Lolicon - japansk portmanteau af "Lolita-complex". Uden for Japan refererer betegnelsen til genren manga
 Lolita Syndrome - japansk computerspil fra 1983

Lokaliteter 
 Lolita (Texas) – en by i Jackson County, Texas, USA
 Lulitafeltet - et olie- og gasfelt i Nordsøen

Andet 
 Lolita (term) – generelt om emnet